Paweł Sołtys – polski pisarz, wokalista, autor tekstów piosenek i kompozytor, występujący pod pseudonimem Pablopavo
 Paweł Sołtys – polski dziennikarz ekonomiczny